Пітерсон () — англомовне прізвище. Дослівно означає «син Пітера». Також похідний від прізвища топонім.

Прізвище 

 Боб Пітерсон (1961) — американський режисер, сценарист, художник-мультиплікатор.
 Джордан Пітерсон — канадський клінічний психолог та суспільний активист, критик концепції політкоректності
 Морріс Пітерсон (1977) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Оскар Пітерсон (1925—2007) — канадський джазовий піаніст, композитор.

Топонім

Пітерсон — місто, штат Айова
 Пітерсон — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Петерсон

Багатозначні терміни
Англійські прізвища